Alessandro Bianchi (1813-?), avocat et homme politique du royaume sarde puis du royaume d'Italie au 
 Alessandro Bianchi (1822-?), homme politique du royaume sarde puis du royaume d'Italie au 
 Alessandro Bianchi, un homme politique et professeur d'université italien (né en 1945)
 Alessandro Bianchi, un ancien footballeur italien (né en 1966)